Григорий Иванович Шевчук (14 января 1914, село Верховцы, Подольская губерния, Российская империя — 19 октября 1992 года, Киев, Украина) — советский и партийный и государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров Украинской ССР (1968—1976).

Биография 
Родился в крестьянской семье. 

В 1932 г. окончил агрономический техникум и начал работать агрономом совхоза. В 1937 году окончил Украинский коммунистический сельскохозяйственный университет имени Артема в Харькове, в 1947 г. окончил Винницкий педагогический институт.

С 1937 г. работал агрономом, заместителем директора Багриновецкой МТС Винницкой области. В 1937—1939 гг. служил в Красной Армии.

С 1939 г. — учитель, директор Литинской средней школы Винницкой области, пропагандист Литинского районного комитета КП(б) Украины (Винницкая область).

В 1940 г. вступил в ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны. Служил командиром 10-й батареи, начальником штаба 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности 16-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования Южного, Северо-Западного, Брянского, Степного, 2-го Украинского фронтов.

 1946—1948 гг. — секретарь Литинского районного комитета КП(б) Украины по кадрам (Винницкая область) 
 1948—1950 гг. — первый секретарь Теплицкого районного комитета КП(б) Украины (Винницкая область),
 1950—1951 гг. — секретарь Винницкого областного комитета КП(б) Украины,
 1951—1952 гг. — первый секретарь Винницкого областного комитета КП(б) Украины,
 1952—1968 гг. — первый секретарь Тернопольского областного комитета КПУ,
 1968—1976 гг. — заместитель председателя Совета Министров Украинской ССР по вопросам торговли и социального обеспечения,
 1976—1984 гг. — председатель Партийной комиссии при ЦК КПУ.

С 1984 г. на пенсии.

Член ЦК КПУ (1952—1986). Депутат Верховного Совета СССР 4-7-го созывов, депутат Верховного Совета Украинская ССР 8-10-го созывов.

Награды и звания 
 орден Ленина
 орден Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени
 медали

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва. — М., 1966.
 Тернопольский энциклопедический словарь. Том 3. — Тернополь, 2008.

Ссылка 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 ОДН 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Родившиеся в Ярмолинецком районе
Первые секретари Винницкого обкома КП Украины
Первые секретари Тернопольского обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Заместители председателя Совета министров УССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС